Wigan Athletic Football Club is een Engelse voetbalclub, opgericht in 1932. Wigan Athletic werd opgericht, nadat voorganger Wigan Borough FC failliet was gegaan. De club speelde tot 1999 in het Springfield Park stadion, na 67 jaar nam ze afstand van dit stadion en vanaf 1999 speelt Wigan Athletic in het JJB Stadium, waar ongeveer 25.000 supporters in kunnen. Met ingang van het seizoen 2009/2010 is de naam JJB Stadium veranderd in DW Stadium, vernoemd naar voorzitter Dave Whelan.

In 1978 werd Wigan toegelaten in de Football League, om de plaats van Southport in te nemen. Jarenlang speelde de club onder in de Football League. In 1995 werd Dave Whelan, de rijke eigenaar van het bedrijf JJB, de nieuwe voorzitter. Met zijn geld ging het vanaf die tijd steeds beter. In het seizoen 2002/03 werd de club kampioen van de Division Two. Het seizoen erop werden ze 7e in de Division One, nadat ze op de laatste speeldag van West Ham United hadden verloren en daardoor geen play-offs speelden.
Op 8 mei 2005 bereikte de club door een 3-1-overwinning op Reading een 2e plaats in The Championship, waardoor Wigan voor het eerst in haar geschiedenis op het hoogste niveau ging spelen.

Het eerste seizoen in de Premier League begon bijzonder goed en Wigan stond zelfs een tijdje tweede in de Premier League. Op 24 januari 2006 werd de finale van de League Cup behaald, door Arsenal te verslaan over twee wedstrijden. De finale werd met 4-0 verloren van Manchester United.

Het tweede seizoen in de Premier League verliep een stuk minder succesvol en de degradatie kon pas op de laatste speeldag door een 2-1-overwinning bij Sheffield United worden afgewend. Een dag later diende de tot dan succesvolle manager Paul Jewell zijn ontslag in. Nog dezelfde dag werd zijn assistent, Chris Hutchins, aangesteld als de nieuwe manager. In november 2007 werd hij ontslagen. Steve Bruce volgde hem op.

Aan het einde van het seizoen 2009/2010 maakte manager Bruce de overstap naar Sunderland AFC. Zijn opvolger, Roberto Martínez, kwam over van Swansea City.

In het seizoen 2012/2013 won Wigan Athletic de FA Cup door in de finale Manchester City met 0-1 te verslaan in het Wembley Stadium in Londen. Drie dagen later degradeerde het naar de Championship na een 4-1 nederlaag bij Arsenal. In het seizoen 2014/2015 degradeerde de club nogmaals, ditmaal naar de League One. Wigan verbleef slechts één seizoen in de derde klasse. De club eindigde op de eerste plaats, met twee punten voorsprong op Burton Albion, en keerde zo aan het einde van het seizoen 2015/16 terug naar de Football League Championship.

Erelijst 
Lancashire Combination
 1948, 1951, 1953, 1954

Football League Trophy
 1985, 1999

EFL League One
 2022

Football League Second Division
 2003, 2016

FA Cup
 2013

Eindklasseringen vanaf 1968/69

Seizoensresultaten

In Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt Wigan Athletic

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Engeland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Nederlanders 
 Jorg Smeets (1997-1999)
Arjan de Zeeuw (1999-2002, 2005-2007)
 Ferdino Hernandez (2000-2001)
 Denny Landzaat (2006-2008)
 Mario Melchiot (2007-2010)
 Rachid Bouaouzan (2007-2010)
 Daniël de Ridder (2008-2011)
 Ronnie Stam (2010-2013)
 Patrick van Aanholt (2011)
 Yanic Wildschut (2015-2017)

Overig 
  Ali Al-Habsi
  Leighton Baines
  Mark Bowen
 Henri Camara
 Pascal Chimbonda
  David Connolly
  Mohamed Diamé
  David Fairclough
  Matt Gilks
 Will Grigg
  Andreas Granqvist
  Josip Skoko
  Emile Heskey
  Grant Holt
  Matt Jackson
 Charles N'Zogbia
 Mido
 Tom Cleverley
 Vladimir Stojković
 Luis Antonio Valencia
 Wilson Palacios
 Paul Scharner
 Jason Roberts
 Hugo Rodallega

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Wigan Athletic FC uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Kevin Kilbane degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Wigan Athletic FC in totaal 21 keer uit voor het Ierse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe links 
 Officiële site

Engelse voetbalclub
Wigan
Sportclub in Manchester